Саудовский рия́л или риа́л () — денежная единица Королевства Саудовской Аравии. Один риял равен 20 кершам (курушам) или 100 халалам.

В обращении находятся монеты номиналом: 1, 5, 10, 25, 50, 100 халал, 1, 2 рияла и банкноты в 5, 10, 50, 100, 500 риялов. Новый выпуск произошёл в 2016 году.

Монеты 
До 1928 года в обращении были талеры Марии Терезии и английские золотые соверены. Серебряный риял чеканился с 1928 года (19,96 г чистого серебра), а с 1936 года содержание серебра в рияле равнялось 10,69 г. До 1960 года риял делился на 22, позднее — на 20 кершей. С 22 октября 1952 года стала выпускаться национальная золотая монета Саудовской Аравии — саудовский соверен, равный по золотому содержанию английскому соверену (7,98805 г золота). В настоящий момент (декабрь 2009 года) монеты в повседневной жизни используются мало — общая сумма покупки на кассах в магазинах округляется до рияла.

Банкноты 
Первые саудовские банкноты были выпущены в 1952 году номиналом 10 риялов в качестве поступления паломникам. Позже в обращение вышли банкноты номиналами 1 и 5 риялов. В последующие годы было проведено пять эмиссий. На каждой новой купюре изображен новоизбранный король государства.

Первые банкноты

Серия 1961 года

Серия 1966 года

Эпоха Фейсала

Эпоха Фахда

Эпоха Абдаллы 
В мае 2007 года Саудовская Аравия проводит новую денежную эмиссию. В обращение выходят банкноты номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 500 риялов. На денежных банкнотах был помещён портрет короля Абдаллы. Однако прежняя банкнота номиналом 500 риялов осталась неизменной. Старые бумажные ассигнации изымались из обращения по мере введения новых денег.

Эпоха Салмана 
26 декабря 2016 года Саудовский центральный банк выпустил новую серию банкнот с изображением короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Номиналы банкнот идентичные номиналам серии 2007 года, за исключением отсутствия купюры номиналом 1 риял. На банкноте номиналом 500 риялов изображен основатель Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. 4 октября 2020 была выпущена первая полимерная банкнота номиналом 5 риялов, а также 20 риялов, посвященная странам-участницам G20. 25 апреля 2021 года в ознаменование пятой годовщины запуска программы Vision 2030 была выпущена купюра в 200 риялов.

Режим валютного курса 

Для поддержания курса национальной валюты Саудовская Аравия использует режим Валютного совета, при котором курс рияла привязан к доллару США в соотношении 3,75:1. Обменные курсы в банках отличаются от официального очень незначительно: 3,74 покупка и около 3,77 продажа. В сентябре 2007 года было объявлено, что страна намерена отказаться от привязки своей валюты к доллару. Впоследствии этого не произошло.

Примечания 

Риал
Деньги Саудовской Аравии
Деньги Аджмана
Деньги Дубая
Деньги Рас-эль-Хаймы
Деньги Умм-эль-Кайвайна
Деньги Фуджейры
Деньги Шарджи
Деньги Катара
Коллективные и союзные денежные единицы
Азиатские валюты